7-й чемпіонат Польщі з футболу проходив з 18 березня по 25 листопада 1928 року. У змаганні брали участь п'ятьнадцять команд. Чемпіоном Польщі став краківський клуб «Вісла». Для команди цей чемпіонський титул став другим в історії. Найкращим бомбардиром турніру став гравець «Краковії» — нападник Людвік Гінтель, який відзначився 28 забитими м'ячами у ворота суперників.

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири 
 Людвік Гінтель («Краковія») — 28
 Генрік Рейман («Вісла») — 27
 Маріан Ланко («Легія») — 26

Склад чемпіона 
«Вісла» (Краків): воротарі — , Еміль Фольга, Тадеуш Лукевич, Ян Кетзь; польові гравці — , Кароль Байорек, , Казімеж Хоражий, , Вітольд Герас, Ян Котлярчик, Юзеф Котлярчик, Владислав Ковальський, Юзеф Крупа, , Кароль Новосельський, , Генрік Рейман, , .

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF

1928
Польща
1928 у Польщі